Die Abkürzung QFT steht für: 

 Quantenfeldtheorie
 Quanten-Fouriertransformation
 Quoted For Truth (englisch), Bedeutung: „zitiert, weil es wahr ist“ (wörtlich: zitiert wegen Wahrheit) (Netzjargon), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon): Q
 Quantitative Feedback Theory, ein Entwurfsverfahren der Robusten Regelung

QFT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Saalekreis (für Querfurt)

Siehe auch:

 
QFT